Vogelbrunnen heißen:

Quellen:
 Vogelbrunnen (Bickelsberg), Waldquelle mit Abfluss zum Vogelbächle (zur Stunzach) in der Waldgemarkung von Bickelsberg, Stadt Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Vogelbrunnen (Ettenheimmünster), Waldqelle im Einzugsgebiet des Ettenbachs bei Ettenheimmünster, Gemeinde Ettenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Vogelbrunnen (Tübingen), Waldquelle am Bettelsbach im Wald der Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Brunnen:
 Vogelbrunnen (Bad Honnef), Kunstbrunnen am Franz-Xaver-Trips-Platz, Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Vogelbrunnen (Britzer Garten), Kunstbrunnen im Britzer Garten, Berlin
 Vogelbrunnen (Fennpfuhl) oder Möwenbrunnen, Kunstbrunnen in Fennpfuhl, Berlin; siehe Liste der Brunnenanlagen im Berliner Bezirk Lichtenberg#Möwe
 Vogelbrunnen (Friedrichshafen), Brunnen im Stadtgarten von Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Vogelbrunnen (Offenbach), Kunstbrunnen im Hauptbahnhof, kreisfreies Offenbach am Main, Hessen

 Vogelbrunnen (Rosa-Albach-Retty-Hof), Kunstbrunnen am Rosa-Albach-Retty-Hof, Wien
 Vogelbrunnen (Schönbrunn), Kunstbrunnen im Park Schönbrunn, Wien